La liste des villes et villages fleuris des Deux-Sèvres dresse le nom des communes récompensées par le concours des villes et villages fleuris dans le département des Deux-Sèvres, en Nouvelle-Aquitaine.

En 2022, 33 communes du département figurent au palmarès du concours, soit le même nombre de communes par rapport aux résultats de 2021.

Communes labellisées 

L'indication de hausse, de baisse ou de stagnation, pour la catégorie 4 fleurs, correspond au précédent résultat (année 2022 par rapport à 2021). Les autres catégories (3, 2 et 1 fleur) n'ont pas d'indications car leurs différents résultats ne reflètent pas obligatoirement une signification positive ou négative.

Répartition selon le nombre de fleurs 

Les 33 communes sont réparties comme suit :
 4 fleurs : 1 commune. 
 3 fleurs : 7 communes.
 2 fleurs : 14 communes.
 1 fleur : 11 communes.

Liste des communes 

La liste suivante répertorie les communes des Deux-Sèvres labellisées « Ville ou village fleuri » (la ou les communes promues en 2022 sont identifiées en caractères gras) :

4 fleurs

3 fleurs

2 fleurs

1 fleur

Distinctions 

 Prix national de l'Arbre : Melle (2006).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Concours des villes et villages fleuris
 Liste des villes et villages fleuris de France

Deux-Sèvres
Liste en rapport avec les Deux-Sèvres